Станишићи могу бити:

Станишићи (етно-село), етно-село у околини Бијељине
Станишићи (Будва), насеље у Општини Будва, Република Црна Гора

Види још 
 Станишић